Бриа́р — многозначный термин.
 Бриар (порода собак)
 Бриар (древесина)
 Бриар (Луаре) — коммуна во Франции.